Pariacaca puede referirse a:
 Apu de la cosmovisión Andina
 Nevado Pariacaca, montaña cercana a la frontera entre Lima y Jauja.
 Dios Pariacaca, deidad de la mitología indígena.